Het WTA-tennistoernooi van Quebec (officieel Bell Challenge) van 2000 vond plaats van 30 oktober tot en met 5 november 2000 in de Canadese stad Quebec. Het was de achtste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijt­banen.

Enkelspel 
Het tweede reekshoofd, Chanda Rubin uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Amerikaanse titelverdedigster Jennifer Capriati in twee sets. Rubin wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Quebec op haar naam te schrij­ven, nadat zij in de twee voorafgaande jaren de finale had verloren. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Els Callens verloor haar openings­partij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Amy Frazier en Katie Schlukebir waren het derde reekshoofd – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het als tweede geplaatste duo Nicole Pratt en Meghann Shaughnessy won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Els Callens en Kimberly Po in twee sets. Het was hun enige gezamen­lijke titel. De Australische Pratt had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere part­ner; de Amerikaanse Shaughnessy geen.

Els Callens was de enige Belgische deelneemster.

De Nederlandse Seda Noorlander speelde samen met de Canadese Sonya Jeyaseelan, met wie zij het vierde reekshoofd vormde – zij strandden in de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Quebec 2000
Quebec